The Sims 3: Hrátky osudu je v řadě 4. datadisk ke hře The Sims 3. Datadisk přidává nové aktivity pro simíky všech generací.

Vydání hry 
The Sims 3: Hrátky osodu bylo vydáno na konci května a začátku června 2011.
 31. května: USA
 3. června: Evropa

Soundtrack 

Hrátky osudu
Datadisky
Videohry z roku 2011